Kuban (russ. Кубань) steht für:
 Kuban, Fluss im Kaukasus zum Asowschen Meer
 Kuban (Ort), Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Starobilsk, Ukraine
 Kuban-Gebiet, Region im nördlichen Vorland und Norden des Kaukasus, Russland
 Oblast Kuban, russische Verwaltungseinheit im nördlichen Vorland und Norden des Kaukasus
 Slawjansk am Kuban, Stadt in der Region Krasnodar, Russland, siehe Slawjansk-na-Kubani
 Kuban-Stadion, Leichtathletikstadion in Krasnodar
 Kuban Airlines, Fluggesellschaft
 Kuban, historische Region, siehe Region Krasnodar
 Kuban, ehemals Augusta Victoria, ein Hilfskreuzer der russischen Marine
 Kuban, ehemals Waldemar Kophamel (Schiff, 1939), von der deutschen Kriegsmarine übernommenes U-Boot-Begleitschiff der sowjetischen Marine
 FK Kuban Krasnodar, Fußballverein aus Krasnodar
 FK Kuban Krasnodar (2018), Fußballverein aus Krasnodar
 HK Kuban Krasnodar, Eishockeyverein aus Krasnodar
 Lokomotive Kuban Krasnodar, Basketballverein aus Krasnodar
 GK Kuban Krasnodar, Handballverein aus Krasnodar

Kuban ist der Familienname folgender Personen:
 Ali Hassan Kuban (1929/1933–2001), nubischer Sänger
 Glen J. Kuban (* 1957), US-amerikanischer Biologe

 Milan Kubáň (* 1976), slowakischer Kanute und Kanutrainer
 Thomas Kuban, deutscher Journalist und Sachbuchautor
 Tilman Kuban (* 1987), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:

 Kuban-Brückenkopf, deutsche Auffangstellung auf der Taman-Halbinsel
 Cuban, ein Kohlenwasserstoff